Anschlag in Istanbul 2016 steht für:

Siehe auch:
 Liste von Terroranschlägen im Jahr 2016